Plaatsen in de Verenigde Staten
 Cypress (Californië)
 Cypress (Illinois)
 Cypress (Texas)

Overige
 Cypres Records, een onafhankelijk muzieklabel in Brussel

Vergelijkbare spellingen
Cipres, een boom
Cipresfamilie, een familie van coniferen
Cyperus, een plantengeslacht
ook als verkorting van Cyperus alternifolius of parapluplant
Cyprus (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Cypress Hills (doorverwijspagina)
 Cypress Avenue (doorverwijspagina)